Kerman bezeichnet:
 Kerman (Provinz), Provinz im Iran
 Kerman (Iran), Hauptstadt der iranischen Provinz Kerman
 Kerman (Kalifornien), Kleinstadt in Kalifornien in den Vereinigten Staaten
 Kerman (Verwaltungsbezirk), Schahrestan in der Provinz Kerman im Iran

Kerman ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Kerman (1929–2017), kanadisch-US-amerikanischer Physiker
 Joseph Kerman († 2014), US-amerikanischer Musikwissenschaftler und -kritiker 
 Kalle Kerman (* 1979), finnischer Eishockeyspieler
 Piper Kerman (* 1969), US-amerikanische Autorin und Memorandin
 Robert Kerman (1947–2018), US-amerikanischer Schauspieler